NGC 4431 (другие обозначения — UGC 7569, MCG 2-32-62, ZWG 70.94, VCC 1010, PGC 40852) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания

Литература 
 

 

4431
Дева (созвездие)